Le Désir, film français d'Albert Durec sorti en 1928 ;
 Le Désir (), film franco-italo-espagnol de Germán Lorente sorti en 1964 ;
 Le Désir, film français de Jean-François Davy sorti en 1975.